Boulguin peut désigner :
 Boulguin, la localité située dans le département de Rollo au Burkina Faso
 Boulguin, la localité située dans le département de Séguénéga au Burkina Faso

Homonymie de localités